Дорога на Турухта́нные острова — проезд в Кировском районе Санкт-Петербурга. Проходит от проспекта Стачек за проспект Маршала Жукова. Логическим продолжением дороги за проспектом Стачек является улица Зайцева.

История 
Название дорога на Турухтанные острова возникло в 1930-е годы, происходит от названия местности Турухтанные острова.

Достопримечательности 
 АТП Метростроя
 Первомайская ТЭЦ № 14
 Судостроительный завод «Северная верфь»
 Национальное Контейнерное Депо
 Проходная 3-го района Морского порта Санкт-Петербурга (дом 17)
 Малая Турухтанная гавань
 Большая Турухтанная гавань
 Балтийский судомеханический завод
 МОРГИДРОСТРОЙ, завод «Железобетонные изделия и конструкции» (дом 26, корпус 4)
 ЗАО «Интерферрум-Металл»

Транспорт 
Ближайшая станция метро — «Автово».

На участке от проспекта Стачек до проспекта Маршала Жукова проходят несколько коммерческих автобусных маршрутов, на остальной части дороги пассажирское движение отсутствует.

С 1930 по 2006 год по дороге были проложены трамвайные рельсы (от проспекта Стачек до Кронштадтской улицы — только до 1960-х годов).

Пересечения 
Дорога пересекает следующие магистрали:
 проспект Стачек
 Кронштадтская улица
 улица Ивана Зубкова
 проспект Маршала Жукова
 Портовая улица
 Перевалочная улица

Примечания

Литература

Ссылки